het bloedbad van Oradour-sur-Glane tijdens de Tweede Wereldoorlog
 
Oradour (Cantal)
Oradour (Charente) of Oradour d'Aigre
ook:
Oradour-Fanais,  Charente 
Oradour-Saint-Genest,  Haute-Vienne
Oradour-sur-Glane,  Haute-Vienne  Radounaux of Radounauds
Oradour-sur-Vayres,  Haute-Vienne

Charly-Oradour,  Moselle